Tenacious D in The Pick of Destiny (album) – ścieżka dźwiękowa filmu
 Tenacious D in The Pick of Destiny (film)